Arabische goudvleugelvink
 Socotragoudvleugelvink
 Somalische goudvleugelvink